GSG steht als Abkürzung für:

 Gerätesicherheitsgesetz, 2004 ersetzt durch das Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
 Gefährliche Stoffe und Güter in der Verbindung GSG-Einsatz 
 German Sport Guns, deutscher Waffenhersteller
 Gesundheitsstrukturgesetz
 Gewerbesiedlungs-Gesellschaft, deutsche Immobiliengesellschaft
 GSG Oldenburg, deutsche Immobiliengesellschaft
 Geschwister-Scholl-Gymnasium, siehe Geschwister-Scholl-Schule
 Global Scenario Group, hat die Studie Great Transition veröffentlicht
 Graf-Stauffenberg-Gymnasium (z. B. Graf-Stauffenberg-Gymnasium Osnabrück)
Gustav-Stresemann-Gymnasium
 Grenzschutzgruppe des ehemaligen Bundesgrenzschutzes
 GSG 9 der Bundespolizei, umgangssprachlich GSG 9

gsg steht für:
 Deutsche Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung